Ziaur Rahman (1936-1981) – banglijski polityk
 Ziaur Rahman (ur. 1974) – banglijski szachista